Аэропорт Бо́рнхо́льм  (; ) — региональный аэропорт в Дании, расположенный в 5 км к юго-востоку от города Рённе на острове Борнхольм.

Используется для рейсов местного значения внутри Дании.

История 

Аэропорт был построен в 1940 году. Причиной для сооружения аэропорта стало обращение, принятое депутатами риксдага, властями Рённе, а также представителями авиакомпании SAS в 1935 году. Строительство началось в 1937 году, аэропорт открылся 16 ноября 1940 года.

Авиакомпании и направления

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт аэропорта на датском языке
 Официальный сайт аэропорта на английском языке

Аэропорты Дании
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1940 году
Борнхольм (коммуна)
Появились в 1940 году в Дании